Asvestochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Asvestochóri (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Asvestochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar